Ellbach ist ein Ortsname:
 Ellbach (Bad Tölz), Ortsteil der Stadt Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Ellbach (Baiersbronn), Weiler der Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ellbach (Ufhusen), Siedlungsplatz in der Gemeinde Ufhusen, Wahlkreis Willisau, Luzern
 Ellbach, deutscher Name von Elbach (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich

Gewässername:
 Ellbach (Aschauer Bach), rechter Zufluss des Aschauer Bachs (zur Saalach) nach der Aschauer Klamm (Gemeinde Schneizlreuth), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Ellbach (Baierzer Rot), linker und südwestlicher Oberlauf der „Baierzer“ Rot (Donau) bis Spindelwag (Gemeinde Rot an der Rot), Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ellbach (Brandenberger Ache), linker Zufluss der Brandenberger Ache nach der Kaiserklamm beim Kaiserhaus (Gemeinde Brandenberg in Tirol), Bezirk Kufstein, Land Tirol, Österreich
 Ellbach (Isar), rechter Zufluss der Isar in Bad Tölz, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Ellbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers zwischen der Stadt Forchtenberg und ihrem Dorf Ernsbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Ellbach (Murg), rechter Zufluss der Murg (Nordschwarzwald) in Schramberg (Gemeinde Baiersbronn), Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg; mit zwei Oberläufen bis Rossweg:
 Guter Ellbach, rechter Oberlauf
 Böser Ellbach, linker Oberlauf
 Ellbach (Rot), linker Oberlauf der Rot bis Spindelwag, Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ellbach oder Ellebach, rechter Zufluss der Rur bei Jülich, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Ellbach (Saar), auch Mühlenbach, Millenbach oder Millbach, rechter Zufluss der Saar bei Roden (Stadt Saarlouis), Landkreis Saarlouis, Saarland
 Ellbach (Sulm), linker Zufluss der Sulm in Ellhofen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Ellbach (Wipper), linker Zufluss der Wupper (Wipper) in Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Ellbacher Bach, linker Zufluss des Mertseebachs (zur Rott, zum Inn bei Neuhaus) bei Vogging (Gemeinde Rimbach), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ellbachmoor, Quellmoor des Ellbach (Isar) bei Ellbach (Stadt Bad Tölz), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Ellbachseebächle, rechter Zufluss des Guten Ellbachs bei Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg; mit dem Ellbachsee

Siehe auch:
 Elbach (Begriffsklärung)
 Ellebach
 Ellenbach
 Ellerbach (Begriffsklärung)
 Ellbachsee